Dickinson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Dickinson (Iowa)
Condado de Dickinson (Kansas)
Condado de Dickinson (Michigan)

Desambiguações de topônimos